

Sigle 
 CD-i  – standard di memorizzazione interattivo
 Contexts and Dependency Injection  – una specifica di Java EE per gestire il ciclo di vita e la dependency injection per i bean senza stato
 Carta dei dialetti d'Italia – Carta dei dialetti d'Italia redatta nel 1977 nell'omonima opera dal linguista Giovan Battista Pellegrini
Compagnia Distribuzione Internazionale – casa di distribuzione cinematografica italiana dei gruppi Medusa Video e Medusa Film.
 Company Discografica Italiana – casa discografica italiana attiva negli anni '60 e '70
Capacitive Discharge Ignition – sistema di accensione capacitiva, principalmente utilizzato sui motoveicoli 
Commissione di diritto internazionale

Codici 
 cdi – codice ISO 639-3 della lingua chodri

Altro 
 CDI – quattrocentouno nel sistema di numerazione romano